Gilberto Amaury de Godoy Filho dit « Giba » est un joueur de volley-ball brésilien
 Giba est une commune italienne de la province du Sud-Sardaigne